Журакі́вський, Жураковський — польське прізвище.

Відомі носії:

Жураківський 
 Жураківський Маріян — активний діяч ОУН
 Жураківський Євстафій Іванович шляхтич, в 1573 році виїхав з Польщі в Московію і перейшов в православ'я. Був убитий поляками в Ростовському Борисоглібському м-рі.
 Жураківський Андрій Ігорович (1979—2007) — український письменник.
 Жураковський Василь Якович (? — 1730) — український шляхтич гербу Сас, військовий діяч, генеральний осавул .
 Іродіон Жураківський (? — 1736) — український церковний діяч, політик
 Яків Жураківський (? — 1704) — український шляхтич гербу Сас, військовий діяч, Ніжинський полковник.
 Лук'ян Жураківський (? — 1718) — український шляхтич гербу Сас, військовий діяч, наказний Ніжинський полковник.

Жураковський 
 Жураковський Анатолій Євгенович (1897—1937) — священик Російської православної церкви, духовний письменник, громадський діяч та ідеолог Істинно-Православної Церкви у Києві. Син Анатолія Жураковського, брат Геннадія.
 Жураковський Віктор Петрович (1928—2001) — український живописець.
 Жураковський Геннадій Євгенович (1894—1955) — російський педагог, науковець, доктор педагогічних наук (1940), професор (1940), член-кореспондент АПН РРФСР (1945). Син Анатолія Жураковського, брат Анатолія.
 Жураковський Євген Петрович (1871—1922) — російський літературний критик. Батько Анатолія Жураковського та Геннадія Жураковських.

Жінки 
 Жураковська Інна Олександрівна (* 1956) — українська вершниця. Учасниця Олімпійських ігор-1992.

Див. також 
 Жураківські

Польські прізвища